Schreeb ist der Familienname folgender Personen:
Gerhard Schreeb (1930–1965), deutscher Publizist
Hans Dieter Schreeb (* 1938), deutscher Journalist und Drehbuchautor

Siehe auch:
Schrep
Schrebb